Kleczka ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Kleczka (1943–2017), US-amerikanischer Politiker
 John C. Kleczka (1885–1959), US-amerikanischer Politiker